Ольга Вильгельмовна Мелихова (28 сентября 1961, Ленинград) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Актерского образования не имеет. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Стала ведущей актрисой Ленинградского молодежного театра на Фонтанке. Режиссер Виктор Аристов пригласил ее на главную роль Вари Березиной в своем фильме-мелодраме «Тростинка на ветру». Яркими работами, принесшими молодой актрисе успех и популярность, стали роли Кати Котовой в фильме Виктора Титова «Отпуск за свой счёт» (1981) и Зины — помощницы профессора Преображенского в картине Владимира Бортко «Собачье сердце» (1988).

В 1980-90-х годах — актриса Ленинградского государственного молодёжного театра на Фонтанке. Сыграла во множестве спектаклей, в числе которых:
 Полина, родственница генерала. Инсценировка в 2 действиях «Из записок молодого человека» (по роману Ф. М. Достоевского. «Игрок»). Постановщик и автор инсценировки Ефим Падве.
 Спектакль — концерт «Звучала музыка в саду». Постановка Е. М. Падве.
 Ольга, дочь Першина, режиссёр телевидения. Спектакль «Эксперимент» (В. Черных, М. Захаров). Постановка Е. М. Падве.
 Галка-малярка, 20 лет. Спектакль «Пять углов» (пьеса С. Коковкина). Постановка Е. М. Падве.
 «Утиная охота» А. Вампилова. Постановка Е. М. Падве.

Несмотря на успешную актёрскую карьеру, Ольга решила изменить свою судьбу. В документальном фильме «Актеры одной роли» (Первый канал, 2008) актриса рассказывает, что в сложный для страны постперестроечный период в обществе царила депрессия, жить было очень трудно и люди не ходили в театр. В 1993 году она покинула сцену и, последовав рекомендации подруги, устроилась в качестве менеджера в крупную компанию по продаже мебели (в этой компании она работала и на момент съёмок фильма — в должности управляющего).

Помогла решить проблему с отоплением пос. Ленинское, чему способствовала статья в газете «Деловой Петербург» 

Хобби - живопись.

Работы в кино 
Приписываемые Ольге Мелиховой роли в сериалах «Закон и порядок: Преступный умысел», «Безмолвный свидетель-3» (2009), «Попытка Веры» (2010) и ряде других — ошибка. В этих фильмах снималась другая актриса — тёзка Ольги Мелиховой.
  — Тростинка на ветру — Варя Берёзина.
  — Отпуск за свой счёт — Катя Котова.
  — Желаю Вам…(Провинциальная сказка) (комедийный короткометражный фильм режиссёра Юрия Мамина) — Вера, невеста в ЗАГСе (нет в титрах).
  — Два гусара — Лиза.
  — Володя большой, Володя маленький — Софья Львовна.
  — Знаю только я (режиссёр Карен Геворкян) — Лена, дочь Виктора Шереметьева.
  — Собачье сердце — Зина.

Примечания

Ссылки 
 http://ruskino.ru/art/1290
 «Молодёжный театр на Фонтанке» на сайте «Энциклопедия Санкт-Петербург»
 «Утиная охота» в постановке Ефима Падве на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета